Гран-при Канады — 9-й Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проходил с 23 июня по 25 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в Канаде. Гонку выиграл Фернандо Алонсо, в очередной раз лидировавший практически бессменно от старта до финиша. На первом отрезке дистанции его активно атаковал Кими Райкконен, но из-за ошибок на пит-стопах и технических проблем сильно отстал, а на предпоследнем круге даже пропустил пришедшего третьем Михаэля Шумахера. Благодаря скорости на первой части гонки, лучший круг остался за Райкконеном

Квалификация 

Дэвид Култхард стартовал с 22-го места из-за смены мотора после квалификации.

Гонка 

Гонка началась с фальстарта Джанкарло Физикеллы: он тронулся раньше, чем погасли сигнали светофора, затем, спохватившись, остановился и даже пропустил Кими Райкконена, однако всё же был наказан проездом по пит-лейн, что свело на нет его шансы на подиум.

Первый круг ознаменовался уже не первой в сезоне агрессивной борьбой напарников по команде MidlandF1: в результате столкновения Кристиан Альберс выбыл из гонки, а Тьягу Монтейру был вынужден заехать в боксы для устранения повреждений.

На втором круге Хуан Пабло Монтойя, будучи значительно быстрее Нико Росберга атаковал немца в каждом повороте, пытаясь обогнать, и даже проехал часть круга параллельно с Росбергом, по внешней части траектории. Однако завершилась эта борьба столкновением в конце 2-го круга, в результате которого Росберг сошёл с дистанции, а Монтойя некоторое время ещё пытался продолжать гонку после вынужденного пит-стопа, но в результате всё же сошёл на 14-м круге.

Одним из главных неудачников Гран-при в очередной раз стал Кими Райкконен. Начиная с первого круга, на первом отрезке дистанции он активно атаковал идущего впереди Фернандо Алонсо, и тем нем менее пересидел его на трассе, отправившись на пит-стоп позже на круг. Благодаря этому Райкконен мог одержать победу в гонке, но на пит-стопе возникли неполадки с задним правым колесом, и финн вернулся на трассу, проигрывая Алонсо 5 секунд. При этом автомобиль финна сильно потерял в темпе и не позволил преследовать лидера. В заключение, после появления на 60-м круге машины безопасности идущий третьим Михаэль Шумахер смог приблизиться к Райкконену и обогнать его на 69-м круге из-за ошибки последнего.

В результате подиум и последовательность событий, приведших к нему, оказались практически повторяющими Гран-при Великобритании.

Не удалось показать себя на домашнем Гран-при Жаку Вильнёву: после квалификации на 11-м месте он было выиграл несколько позиций на старте, но затем пропустил нескольких гонщиков, а на 59-м круге и вовсе сошёл.

|}

Лучший круг: Кими Райкконен — 1:15,841, на 22-м круге.

Лидеры гонки: Фернандо Алонсо: 1—22, 25—49, 53—70 (65); Кими Райкконен: 23—24, 50—52 (5)

Ссылки 
 
 
 
 2006 Canadian Grand Prix — результаты Гран-при на официальном сайте Формулы-1.
 После гонки — комментарии гонщиков и руководителей команд после гонки.

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2006 году